Саран, Сара́н (фр. Saran) — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре.
 Гаджа Саран Дараба (1945(1945), Гвінея) — засновниця Об'єднання жінок Союзу держав річки Мано за мир (REFMAP).
 Патрисія Саран (ісп. Patricia Sarán Patricia Sarán, рід. 24 лютого 1961) — аргентинська актриса, модель і співачка, героїня світських скандалів.